Mahesh Bhupathi e Leander Paes hanno battuto in finale Petr Pála e Pavel Vízner 7-65, 6-3.

Teste di serie

 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (quarti di finale)
 Daniel Nestor /  Sandon Stolle (terzo turno)
 Jiří Novák /  David Rikl (terzo turno)
 Donald Johnson /  Jared Palmer (primo turno)
 Wayne Ferreira /  Evgenij Kafel'nikov (primo turno)
 Maks Mirny /  David Prinosil (terzo turno)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (terzo turno)
 Joshua Eagle /  Andrew Florent (terzo turno)

 Wayne Arthurs /  Nenad Zimonjić (primo turno)
 David Adams /  Martín García (primo turno)
 Michael Hill /  Jeff Tarango (semifinali)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (terzo turno)
 Petr Pála /  Pavel Vízner (finale)
 Mark Knowles /  Brian MacPhie (terzo turno)
 Jaime Oncins /  Daniel Orsanic (primo turno)
 Byron Black /  Alex O'Brien (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 2001